Il singolare del torneo di tennis Jakarta Challenger 1989, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Nick Brown che ha battuto in finale James Turner 7-5, 6-4.

Teste di serie 

 Zeeshan Ali (secondo turno)
 Broderick Dyke (secondo turno)
 Shane Barr (quarti di finale)
 Todd Woodbridge (quarti di finale)

 Steve Guy (primo turno)
 Nick Brown (Campione)
 Andrew Castle (semifinali)
 Frank Dennhardt (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Jakarta Challenger 1989